Појам „Фабрика шећера” може се односити на:

 Фабрика шећера (објекат) или Шећерана - индустријски објекат у коме се производи шећер
 Фабрика шећера Црвенка
 Фабрика шећера (споменик) или Стара шећерана - споменик културе у Београду
 Шећерана (Бели Манастир) - насељено место у саставу града Белог Манастира у Осјечко-барањској жупанији, Република Хрватска